Eißmann bzw. Eissmann ist der Familienname von:

Anke Eißmann (* 1977), deutsche Illustratorin und Grafikdesignerin
Lothar Eißmann (1932–2019), auch Eißmann, deutscher Geologe

Eissmann ist der Name folgender Unternehmen:

Eissmann Automotive, ein deutscher Automobilzulieferer aus Bad Urach

Siehe auch:
 Eismann (Begriffsklärung)